Just Can’t Get Enough steht für:

Just Can’t Get Enough (Depeche-Mode-Lied), Lied von Depeche Mode
Just Can’t Get Enough (The-Black-Eyed-Peas-Lied), Lied von The Black Eyed Peas